Косиково — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Бабушкинское (до 2016 года входила в Демьяновское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — центр Косиковского сельсовета.

Согласно книге «Родословие Вологодской деревни», впервые деревня упоминается в письменных источниках в 1619 г. как деревня Косиково Вотченской волости Тотемского уезда. Населена была чёрносошными крестьянами.

В ревизской сказке за 1782 г. указаны две деревни Косиково Великое и Косиково Меньшее. Население их, согласно ревизии, составляло, соответственно 149 и 46 человек.

В перечнях населённых пунктов Вологодской области 1859 и 1881 гг. также присутствуют две казённые деревни — Косиково Большое и Косиково Малое, обе расположенные на реке Косиковой в 50 верстах от города Тотьмы. На текущий момент нельзя установить, какая из этих деревень сохранилась под названием Косиково, и не является ли нынешняя деревня Косиково результатом их слияния. В 1881 г. обе деревни числятся в составе Миньковской волости Тотемского уезда. В 1885 г. упоминается уже только деревня Косиково Большое, население которого указано равным 272 чел.:256

В 1906 г, согласно «Списку лиц ... , имеющих право участвовать в Предварительном Съезде по выборам в Государственную Думу по Тотемскому уезду», в деревне Косиково были:
 Косиковское сельское общество (Василий Иванович Ворошилов (3/8 дес.), Филарет Максимович Ворошилов (3/4 дес.):15;
 Кузница (владелец — Назар Севастьянович Смолин):15.

С 1 июля 1908 г. Косиково становится центром самостоятельной Косиковской волости Тотемского уезда:22. С 1909 г. в Косикове работало потребительское общество:168.

В 1917 г. также упоминается Косиковская волость. В самом Косикове на тот момент действовало сельско-хозяйственное общество, вошедшее в апреле 1917 г. в Тотемский союз кооперативов. Упоминается также Косиковское кредитное товарищество.

На территории Косиковской волости на реке Вотче добывали рухляк, песчаник и известь:3–4, 6.

Расстояние до районного центра села имени Бабушкина по автодороге составляет 22 км, до деревни Демьяновский Погост по прямой — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Зеленик, Починок, Тарабукино.

Население по данным переписи 2002 года — 176 человек (84 мужчины, 92 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Косиково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)
Населённые пункты, основанные в 1619 году